Ágatha Ruiz de la Prada (1960, Madrid), dissenyadora de roba espanyola
 Adolf Ruiz i Casamitjana (Barcelona, 1869 - 1937), arquitecte modernista barceloní
 Adolfo Ruiz Cortines (Veracruz, 1889), president constitucional de Mèxic de 1952 a 1958
 Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez (Madrid, 1958), polític madrileny
 Alberto Ruiz Largo (Madrid, 1977), futbolista espanyol que jugà de davanter 
 Amós Ruiz Lecina (Logronyo, 1897 - Mèxic, 1954), polític socialista espanyol 
 Antonio Ruiz Fernández (Xerès de la Frontera, 1977), futbolista andalús 
 Bernardo Ruiz i Navarrete (Oriola, 1925), ciclista espanyol professional entre 1945 i 1958
 Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964), escriptor barceloní
 Chema Ruiz (Santander, 1978), baixista càntabre i membre del grup de pop rock El Canto del Loco
 Daniel Ruiz García (Alacant, 1971), futbolista valencià, que ocupava la posició de defensa 
 David Ruiz Gómez (Irun, 1974), futbolista basc que jugà de migcampista 
 Enric Ruiz-Geli (Figueres, 1968) 
 Estanislau Ruiz i Ponsetí (Maó, 1889 - Mèxic, 1967), economista i polític menorquí establit a Catalunya
 Fernando Ruiz García (Madrid, 1932), metge i polític madrileny
 Fernando Ruiz Hierro, futbolista espanyol
 Francesc Ruiz i Valbuena (Reus, 1971), futbolista català
 Francisco Ruiz Tagle (1790 - 1860), polític xilè president interí de la república en 1830
 Gustavo Ruiz de Grijalba y López Falcón (? - 1929), marquès de Grijalba, polític espanyol
 Hipólito Ruiz López (Belorado, Burgos, 1754 — Madrid, 1816), farmacèutic i botànic espanyol
 Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano (Vitòria, 1954), sociòleg i polític basc 
 Isabel Ruiz i Margalef (Palamós, 1964), política catalana
 Ismael Ruiz Salmón (Santander, 1977), futbolista càntabre que ocupa la posició de migcampista 
 Jaume Ruiz de Castellblanch (Torre Baixa, 1595 - Madrid, 1672), bandoler que va actuar al Racó d'Ademús
 Joan Ruiz i Calonja (Barcelona, 1923 - Santa Eulàlia de Ronçana, 2010), historiador de la literatura
 Joan Ruiz i Carbonell (València, 1954), polític tarragoní
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (Hoyo de Manzanares, 1913 - Madrid, 2009), jurista i advocat espanyol
 Joaquín Ruíz-Giménez (Jaén, 1854 – Madrid, 1934), advocat i polític espanyol
 Joaquín Ruiz Mendoza (Melilla, 1915 - 2003), advocat i polític valencià originari de Melilla
 José Ruiz, diversos personatges
 José Ángel Ruiz López (Burgos, 1962), futbolista castellà
 José Antonio Ruiz (Madrid, 1951) ballarí i coreògraf madrileny
 José Manuel Ruiz Rivero (Màlaga, 1970), economista i polític mallorquí d'origen andalús 
 José María Ruiz Ramírez (Mancha Real, província de Jaén, 1920 - ?), polític socialista valencià d'origen andalús
 José María Ruiz-Pérez Águila (Torrevella, 1905 - Alacant, 1982), periodista i polític valencià 
 Josep Maria Ruiz de Lihory i Pardines (València, 1852 - 1920), aristòcrata, advocat i escriptor valencià
 Juan Ruiz, diversos personatges
 Julio Ruiz de Alda (Estella, Navarra, 1897 - Madrid, 1936), aviador espanyol
 Laura Ruiz Ferreres
 Leandro Ruiz (Madrid, 1822 - ?), compositor espanyol
 Magaly Ruiz (Santa Clara, Cuba, 1941), compositora cubana 
 Manuel Ruiz Hierro (Vélez-Málaga, 1962), futbolista i entrenador andalús 
 Manuel Ruiz Valarino (València, 1868 - Alacant, 1921), militar i polític valencià
 Manuel Ruiz Zorrilla (Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 1833 - Sòria, 1895), polític espanyol diputat en Corts
 Mariano Ruiz-Funes García (Múrcia, 1889 - Mèxic, 1953), jurista i polític espanyol
 Meritxell Ruiz i Isern (Reus, 1978), política catalana
 Óscar Ruiz (Villavicencio, Colòmbia, 1969), àrbitre de futbol
 Pablo Ruiz Barrero (Sevilla, 1981), futbolista andalús que ocupà la posició de defensa 
 Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, Espanya, 1881 - Mougins, França, 1973), pintor espanyol
 Patxi Ruiz Giménez (Lizarra, Navarra, 1980), jugador professional de pilota basca
 Pedro Ruiz, diversos personatges
 Peio Ruiz Cabestany (1962, Sant Sebastià), ciclista basc
 Ramon Ruiz Amado (Castelló d'Empúries, 1861 - Barcelona, 1934), sacerdot i pedagog català
 Ramón Ruiz Fernández (Gijón, 1973), futbolista asturià que ocupa la posició de porter 
 Raúl Ruiz Matarín (Alacant, 1990), futbolista que juga a la posició de davanter
 Román Ruiz Llamas (Humilladero, província de Màlaga, 1953), empresari i polític català d'origen andalús
 Rubén Ruiz Ibárruri (Somorrostro, 1920 - Stalingrad, 1942), militar espanyol
 Rubén Ruiz Vergara (Logronyo, 1974), futbolista riojà que ocupa la posició de migcampista 
 Samuel Ruiz García (1924, Irapuato, Mèxic), sacerdot catòlic
 Trinitario Ruiz Capdepón (Oriola, 1836 - Madrid, 1911), polític valencià
 Trinitario Ruiz Valarino (València, 1862 - Madrid, 1945), advocat i polític valencià
 Ventura Ruiz Aguilera (Salamanca, 1820 - Madrid, 1881), escriptor espanyol 
 Vicent Ruiz Monrabal (Sedaví, 1936), advocat i polític valencià 
 Vicente Ruiz Valarino (València, 1872 - ?) polític valencià
 Víctor Ruiz Torre (Esplugues de Llobregat, 1989), futbolista català